Hashem bin Al Abdullah (Amán, 30 de enero de 2005) es un príncipe de Jordania. Es hijo de los reyes Abdalá II y Rania de Jordania.

Biografía 

Hashem bin Al Abdalá nació el 30 de enero de 2005 en Amán, Jordania, en el Centro médico rey Hussein, siendo el cuarto hijo de los reyes de Jordania. Comparte cumpleaños con su padre, el soberano hachemita.

Aunque es el cuarto y último hijo de los reyes, Hashem de Jordania ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono, después de su hermano mayor, el príncipe heredero Hussein, y por delante de su tío paterno, el príncipe Faisal.

Carrera militar 
Fue comisionado en las Fuerzas Armadas de Jordania como segundo teniente (06/09/2021).

Títulos y tratamientos 

 30 de enero de 2005 - presente: Su Alteza Real el Príncipe Hashem de Jordania.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Amán
Jordanos del siglo XXI
Musulmanes de Jordania
Hachemitas